Дми́трий Алексе́евич Ду́нь (; род. 7 ноября 1989 года в Харькове) — украинский фигурист, выступающий в танцах на льду с Шивон Хикин-Кенеди, с ней он — двукратный чемпион Украины. Ранее, в паре с Алисой Агафоновой, выигрывал юниорское первенство Украины и дважды отбирался в финал юниорской серии Гран-при.

Карьера 

Начал заниматься фигурным катанием в возрасте 4 лет. Первой партнёршей в танцах на льду была Алина Сапрыкина.

Их пара с Алисой Агафоновой считалась одним из самых перспективных украинских танцевальных дуэтов. Пара дважды подряд участвовала в финалах юниорского Гран-при и была чемпионом страны в своём возрасте, неоднократно участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. Однако, в середине сезона 2009—2010, после неудачного выступления на этапе Гран-при в Стамбуле и непопадания в финал, пара распалась.

Дмитрий Дунь пробовал скататься с канадской фигуристкой Террой Финдлей, но в сезоне 2010—2011 они нигде не выступали, а в сезоне 2011—2012 он встал в пару с американкой Шивон Хикин-Кенеди (Шивон уже ранее представляла Украину на международной арене), предыдущий партнёр которой завершил карьеру.

Спортивные достижения 
(с Ш.Хикин-Кенеди)

(с А.Агафоновой)

 N = уровень «новички»; J = уровень «юниоры»;

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года